George Formby ist der Name folgender Personen:

* George Formby sr. (1875–1921), britischer Musiker 
 George Formby jr. (1904–1961), britischer Musiker, Komiker und Schauspieler